Crazy Horse (Amerikaanse rockband), een Amerikaanse rockband die het bekendst is als begeleidingsband van de Canadese singer-songwriter Neil Young 
 Crazy Horse (Belgische band), een Belgische popgroep
 Crazy Horse (opperhoofd), een indiaan van de Oglala Lakota
 Crazy Horse Memorial, een monument dat wordt uitgehouwen in de Black Hills in de Amerikaanse staat South Dakota, ter ere van de 19e-eeuwse Lakotaleider Crazy Horse
 Le Crazy Horse Saloon, een cabaret in Parijs dat bekendstaat om zijn optredens door naakte danseressen